Gmina Gorzyce bezeichnet Gemeinden in Polen:
 Gmina Gorzyce (Powiat Tarnobrzeski), eine Landgemeinde in der Woiwodschaft Karpatenvorland
 Gmina Gorzyce (Powiat Wodzisławski), eine Landgemeinde in der Woiwodschaft Schlesien
 Gmina Gorzyce, eine ehemalige Landgemeinde in der Woiwodschaft Bydgoszcz; siehe Gmina Żnin#Geschichte und Gmina Kcynia#Geschichte